Точка разрыва — многозначный термин. Может означать:
 Точка разрыва — понятие из математического анализа